Чемпионат Бельгии по международным шашкам в молниеносной программе среди мужчин 2007 года прошёл 11 ноября по круговой системе.
В чемпионате высшей лиги (Hoofdklasse) участвовали 12 спортсменов, в том числе Ibrahim Adiatu Adesoji из Кот-д’Ивуар

Одновременно проходило первенство по блицу среди юниоров Jeugdklasse и игры 1e klasse (второго по классу дивизиона).

Оганизатор — Королевская Бельгийская Федерация Шашек.

Таблица

Ссылки 
 турнирная таблица Hoofdklasse
  турнирная таблица 1e klasse
 турнирная таблица Jeugdklasse

2007 год в шашках
Чемпионаты Бельгии по международным шашкам